Giscó (en llatí Gisco, en grec antic Γίσκων) va ser un noble cartaginès que va parlar davant l'assemblea del poble a Cartago per oposar-se a les condicions de pau proposades per Publi Corneli Escipió Africà Major després de la batalla de Zama l'any  202 aC.

Anníbal barca, que sabia que estava tot perdut i que era millor acceptar les condicions, perquè tot el que es podia obtenir era pitjor, el va interrompre i li va dir que parlava a l'assemblea des de massa amunt i el va arrossegar cap avall. Després es va disculpar, dient que havia estat tant de temps ocupat a la guerra que havia oblidat les maneres de les assemblees civils, segons diu Titus Livi. Polibi explica la mateixa història però sense mencionar el nom de Giscó.

Referències 

Cartaginesos